Лас Пењитас има више значења:

 Лас Пењитас (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Пењитас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Пењитас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењитас (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пењитас (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пењитас (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Пењитас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Пењитас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењитас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењитас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењитас (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Пењитас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењитас (Маркелија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пењитас (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пењитас (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Пењитас (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пењитас (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењитас (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пењитас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пењитас, Лас Антенас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пењитас, Ла Реписа (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Пењитас (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пењитас (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Пењитас, Ел Куерво (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Пењитас (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Пењитас, Фамилија Зуњига Уртадо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Пењитас (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пењитас (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пењитас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Пењитас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пењитас (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Пењитас (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас, Лас Гвихас (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас (Сан Хавијер), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Пењитас, Хуан Ескобедо (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пењитас (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Пењитас (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Пењитас (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику